Mulberry Grove ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mulberry Grove (Georgia)
 Mulberry Grove (Illinois)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Mulberry Grove (Ascension County, Louisiana), ID-Nr. 93001118
 Mulberry Grove (Ouachita County, Louisiana), ID-Nr. 78001434
 Mulberry Grove (North Carolina), ID-Nr. 80002848
 Mulberry Grove (Virginia), ID-Nr. 94000761